Christian Dubé (né le  à Sherbrooke, dans la province du Québec au Canada) est un joueur de hockey sur glace professionnel canadien. Il est droitier et joue au poste d'attaquant. Il est le fils de l'ancien joueur de hockey professionnel Normand Dubé.

Carrière de joueur 
Depuis la saison 2011-2012, il évolue au HC Fribourg-Gottéron, dans le Championnat de Suisse après 9 saisons au CP Berne. Il possède une licence suisse qui lui permet de ne pas être compté comme un joueur étranger. Le 14 mars 2015, il prend sa retraite professionnelle.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1991-1992|| HC Martigny|| LNB|| -|| -|| -|| -|| -|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1992-1993|| HC Martigny|| LNB|| -|| -|| -|| -|| -|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 1993-1994|| Faucons de Sherbrooke || LHJMQ|| 72|| 31|| 41|| 72|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| HC Martigny|| LNB|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| Faucons de Sherbrooke|| LHJMQ|| 71|| 36|| 65|| 101|| 43|| 7|| 1|| 7|| 8|| 8
|-
| 1995-1996|| Faucons de Sherbrooke|| LHJMQ|| 62|| 52|| 93|| 145|| 105|| 7|| 5|| 5|| 10|| 6
|-
| 1996-1997|| Olympiques de Hull|| LHJMQ|| 19|| 15|| 22|| 37|| 27|| 14|| 7|| 16|| 23|| 14
|-
| 1996-1997|| Rangers de New York|| LNH|| 27|| 1|| 1|| 2|| 4|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1997-1998|| Wolf Pack de Hartford|| LAH|| 79|| 11|| 46|| 57|| 46|| 9|| 0|| 4|| 4|| 6
|-
| 1998-1999|| Rangers de New York|| LNH|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Wolf Pack de Hartford||  LAH|| 58|| 21|| 30|| 51|| 20|| 6|| 0|| 3|| 3|| 4
|-
| 1999-2000|| HC Lugano|| LNA|| 45|| 25|| 26|| 51|| 52|| 14|| 8|| 12|| 20|| 14
|-
| 2000-2001|| HC Lugano|| LNA|| 44|| 20|| 34|| 54|| 50|| 18|| 4|| 14|| 18|| 22
|-
| 2001-2002|| HC Lugano|| LNA|| 37|| 22|| 37|| 59|| 22|| 13|| 4||13 ||17 ||14 
|-
| 2002-2003|| CP Berne|| LNA|| 44|| 15|| 38|| 53|| 26|| 13|| 4|| 8|| 12||12 
|-
| 2003-2004|| CP Berne|| LNA|| 35|| 14|| 35|| 49|| 24|| 15|| 3|| 16|| 19|| 8
|-
| 2004-2005|| CP Berne|| LNA|| 34|| 12|| 26|| 38|| 20|| 11|| 4|| 5|| 9|| 8
|-
| 2005-2006|| CP Berne|| LNA|| 38|| 7|| 25|| 32|| 48|| 6|| 1|| 2|| 3|| 8
|-
| 2006-2007|| CP Berne|| LNA|| 40|| 16|| 38|| 54|| 36|| 17|| 0|| 16|| 16|| 24
|-
|2007-2008 ||CP Berne ||LNA ||47 ||10 ||42 ||52 ||30 || 6||1 ||4 || 5||12
|-
| 2008-2009|| CP Berne|| LNA|| 46|| 15|| 41|| 56|| 32|| 6|| 3|| 2|| 5||2 
|-
|2009-2010 ||CP Berne ||LNA ||5 ||1 ||5 ||6 ||0 || 13||2 ||8 || 10||12
|-
|2010-2011 ||CP Berne ||LNA ||44 || 14 || 35|| 49|| 18 || 11 || 2 || 4 || 6 || 6
|-
|2011-2012 ||HC Fribourg-Gottéron ||LNA || 40 || 8 || 28 || 36 || 55 ||11  || 3 || 3 || 6 || 4
|-
|2012-2013 ||HC Fribourg-Gottéron ||LNA || 48 || 13 || 29 || 42 || 18 ||16  || 0 || 9 || 9 || 2
|-
|2013-2014 ||HC Fribourg-Gottéron ||LNA || 36 || 8 || 12 || 20 || 8 || 10 || 1 || 6 || 7 || 6
|-
|2014-2015 ||HC Fribourg-Gottéron ||LNA || 46 || 10 || 15 || 25 || 43 || 6 || 1 || 2 || 3 || 25

|629||210||466||676||482||186||41||124||165||179

|1996|| Canada -20 ans||CM -20 ans||6||4||2||6||0|| Médaille d’or
|-
|1997|| Canada -20 ans||CM -20 ans||7||4||3||7||0|| Médaille d’or
|-
|1997||Olympiques de Hull||Coupe Memorial||4||6||7||13||2||Vainqueur
|-
|1999-2000||HC Lugano||EHL||10||4||4||8||4||
|-
|2000||||Coupe Spengler||5||2||2||4||2||Finaliste
|-
|2001|| Canada||Coupe Spengler||3||0||1||1|| ||Finaliste
|-
|2008-2009||CP Berne||CHL||4||5||0||5||6|| du groupe B
|-
|2010||CP Berne||ET||8||3||2||5||0||
|-
|2012||HC Fribourg-Gottéron||ET||7||0||4||4||16|| de la division Est
|-
|2012||HC Fribourg-Gottéron||Coupe Spengler||4||1||0||1||2||Demi-finaliste
|-
|2013||HC Fribourg-Gottéron||ET||8||0||2||2||8|| de la division Est
|-
|2014-2015 ||HC Fribourg-Gottéron ||CHL ||7||3||2||5||6||Huitième-de-finaliste

Notes et références

Références

Voir aussi 

Naissance en avril 1977
Naissance à Sherbrooke
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur du HC Martigny
Joueur des Faucons de Sherbrooke
Joueur des Olympiques de Hull
Joueur des Rangers de New York
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur du HC Lugano
Joueur du CP Berne
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Gagnant du trophée Ed Chynoweth
Champion de la Coupe Memorial
Attaquant de hockey sur glace